Geteuma är ett släkte av skalbaggar. Geteuma ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Geteuma